Krak – legendarny władca Polski
 Krak II – legendarny syn Kraka, władcy Polski
 Krak, Krak 2, Krak 3, Krak 4, Krak 5 – kolejne albumy rapera Bosskiego Romana
 Lodowiec Kraka (Krak Glacier) – lodowiec na Wyspie Króla Jerzego
 „Krak” – polskie czasopismo wydawane w okresie międzywojennym przez Szczep Rogate Serce

Inne
 Krak des Chevaliers – zamek w zachodniej części Syrii
 Eustachy Krak (1903-1972) – polski historyk
 Thorvald Krak (1830-1908) – duński inżynier